Апертура 2013 () — первая половина 80-го сезона чемпионата Сальвадора по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Полуфиналы 
Первые матчи были проведены 2 декабря, а ответные состоялись 8—9 декабря.

|}

Финал

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на soccerway.com
 Апертура 2013 на rsssf.com

2013
Сальвадор
2013 год в Сальвадоре